Сімпсон (округ, Кентуккі)
 Сімпсон (округ, Міссісіпі)